Asher peut désigner :
 Asher : un personnage biblique
 la tribu d'Asher, l'une des tribus d'Israël
 des personnes partageant ce patronyme ou ce prénom :

Patronyme 

 Angela Asher, actrice canadienne de cinéma et télévision
 Barbara Ayisi Asher (1976), femme politique ghanéenne
 Irving Asher (1903-1985), producteur de cinéma

 Jane Asher (1946-), actrice et romancière anglaise
Jane Asher (1931-), nageuse britannique

 Neal Asher (1961-), auteur de science-fiction anglais

 Richard Asher (1912-1969), endocrinologue et hématologue britannique, père de Jane Asher

 William Asher (1921-), producteur, cinéaste et écrivain américain
 Ya'akov Asher (1965-), rabbin et homme politique israélien, député à la Knesset et membre du parti ultra-orthodoxe Degel HaTorah.

Prénom 
 

 Ralph Asher Alpher (1921-2007), cosmologiste américain

 Asher ben Jehiel (1250 ou 1259-1328), rabbin et talmudiste
 Asher Benjamin  (1773-1845), architecte americain
 Asher Book (1988-), acteur americain

 Asher Hirsch Ginsberg (1856 - 1927), essayiste connu sous le pseudonyme d'Ahad Ha'am

 Arthur Asher Miller (1915–2005), auteur dramatique et essayiste américain
 Judd Asher Nelson (1959-), acteur américain

 Asher Roth (1985-), rappeur américain
 Neil Asher Silberman (1950-), archéologue et historien américain

Toponyme 

 Asher, ville américaine située en Oklahoma.

Autres
 Asher, film américain de Michael Caton-Jones (2018). 
Patronyme juif